Завитневич — фамилия. Известные носители:

 Завитневич, Александр Михайлович (род. 1973) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Завитневич, Владимир Зенонович (1853—1927) — российский археолог, историк, писатель.